Кубок России по хоккею с мячом 2011 — 20 турнир Федерации хоккея с мячом России. Обладателем кубка стало московское «Динамо».

Регламент 
Соревнования проводятся в 2 этапа.

 I этап. Допускаются 15 команд, которые распределены на две группы: западную — 8 команд и восточную — 7 команд. Западная группа играет в г. Москва, ДС в Крылатском, восточная группа в г. Кемерово, Губернский центр зимних видов спорта. В финальный этап Кубка выходят команды, занявшие 1-4 места в своих группах.
 II этап. Финальные соревнования проводятся по системе плей-офф в г. Москва, ДС в Крылатском, с 2 по 4 ноября.

Групповые турниры

Группа «Восток»

Группа «Запад»

Плей-офф

1/4 финала

Полуфинал

Финал

Статистика игроков

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом 2011/2012

Примечания

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России. Кубок России — 2011

2011
2011 год в хоккее с мячом
Спорт в России в 2011 году